Rywalizacja kobiet w jeździe po muldach podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na trasie o nazwie Champion. Kwalifikacje rozegrano 8 lutego 2019 roku o 12:45, z kolei finały tego samego dnia o 20:00. Złoty medal wywalczyła Julija Gałyszewa z Kazachstanu, która pokonała Australijkę  Jakarę Anthony oraz Francuzkę Perrine Laffont.

Kwalifikacje

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019